Кубок Італії з футболу 1970—1971 — 24-й розіграш Кубка Італії з футболу. У турнірі взяли участь 36 італійських клубів. У фіналі «Торіно» виграло у «Мілана» і вчетверте завоювало Кубок Італії.

Календар

Перший груповий раунд

Група 1 

Результати

Група 2 

Результати

Група 3 

Результати

Додатковий матч

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>16 вересня 1970

|}

Група 4 

Результати

Група 5 

Результати

Група 6 

Результати

Група 7 

Результати

Група 8 

Результати

Група 9 

Результати

Додатковий перехідний матч 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>23 вересня 1970

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>20 вересня/4 листопада 1970

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>7 жовтня 1970/4 січня 1971

|}

Другий груповий турнір 

Результати

Фінал

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf  
 Кубок Італії на xoomer.virgilio.it 

1970–1971
Італія
Італія
1970 в Італії
1971 в Італії